El 34º Campeonato mundial femenino de ajedrez se desarrolló en marzo del año 2010 en Antioquía. Esta edición proclamó como campeona del mundo a la ajedrecista china Hou Yifan, quien se convirtió en la campeona del mundo más joven de la historia.

Participantes 
Lista de las participantes ordenadas según su ELO de noviembre del 2010.

Resultados

Final

Llaves

Referencias 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Competiciones de ajedrez